BZP steht für:
 Deutscher Taxi- und Mietwagenverband (BZP, ursprünglich Bundes-Zentralverband Personenverkehr – Taxi und Mietwagen)
 Benzylpiperazin, ein Antiparasitikum, Antidepressivum und Appetitzügler
 Bizant, IATA-Code des Flughafens in Queensland, Australien
 Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Schweiz

BZP